Osoby o tym nazwisku:
 Felicjan Zach – węgierski arystokrata
 Jan Zach – czeski kompozytor i organista
 Klara Zach – węgierska arystokratka
 František Zach – czeski działacz panslawistyczny, współpracownik księcia Adama Czartoryskiego, pierwszy szef sztabu niepodległej Serbii